Народно читалище „Съзнание – 1927“ може да се отнася за:

 Народно читалище „Съзнание – 1927“ в село Веселиново, област Шумен
 Народно читалище „Съзнание – 1927“ в село Маринка, област Бургас